__БЕЗКН__

 
-{CAS Media}- је српска медијска агенција за продају кабловских канала. Као чланица -{United Group}--е, -{CAS Media}- има представништа у Србији, Босни и Херцеговини и Словенији, а на медијском тржишту се издвојила богатим миксом телевизијских канала и прецизним таргетирањем циљне групе.

Портфолио

Тренутни ТВ канали

Референце

Спољашње везе 
 

Предузећа из Београда